Би може да се односи на:

 Би (Вогези), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Би (Горња Вијена), насељено место у Француској, у департману Горња Вијена
 Би (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Би (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Би (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Би"